A Brémai muzsikusok a Grimm testvérek egyik legismertebb meséje.

Mozifilmek
 Brémai muzsikusok (Бременские музыканты), 1969-es szovjet rajzfilm
 A brémai muzsikusok, 1986-os magyar animációs film
 A brémai muzsikusok, 1989-es spanyol animációs film, melynek rendezője Cruz Delgado

Tévéfilmsorozatok
 A brémai muzsikusok, 1989 és 1990 között futó spanyol rajzfilmsorozat, mely az 1989-es rajzfilm alapján készült

Opera
 A brémai muzsikusok (2003) Csemiczky Miklós és Varró Dániel meseoperája a Grimm testvérek meséje nyomán